Censuur (informatie), het tegenhouden van informatie door:
 boekverbranding
 filmkeuring
 persbreidel
 internetcensuur
 Binnen het kerkrecht:
 kerkelijke tucht (in protestantse kerkgenootschappen)
 excommunicatie (in de katholieke kerk)

Zie ook
 Censor (doorverwijspagina)